Följande är en lista över spelartrupperna för varje deltagande nation vid Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar. Turneringen startade den 20 november och finalen spelades i Lusail den 18 december 2022.

Varje nation var tvungen att lämna in en trupplista på upp till 26 spelare, inklusive tre målvakter. Om en spelare skadats allvarligt nog för att hindras från att delta i turneringen före sitt lags första match, kunde han ersättas av en annan spelare fram till 24 timmar före matchen.

Samtliga spelares antal matcher och antal mål samt deras positioner och deras ålder är korrekta per den 20 november 2022, den första dagen av mästerskapet.

Grupp A

Förbundskapten:  Gustavo Alfaro

Förbundskapten:  Louis van Gaal

Förbundskapten:  Félix Sánchez

Förbundskapten:  Aliou Cissé

Grupp B

Förbundskapten:  Gareth Southgate

Förbundskapten:  Carlos Queiroz

Förbundskapten:  Gregg Berhalter

Förbundskapten:  Rob Page

Grupp C

Förbundskapten:  Lionel Scaloni

Förbundskapten:  Gerardo Martino

Förbundskapten:  Czesław Michniewicz

Förbundskapten:  Hervé Renard

Grupp D

Förbundskapten:  Graham Arnold

Förbundskapten:  Kasper Hjulmand

Förbundskapten:  Didier Deschamps

Förbundskapten:  Jalel Kadri

Grupp E

Förbundskapten:  Luis Fernando Suárez

Förbundskapten:  Hansi Flick

Förbundskapten:  Hajime Moriyasu

Förbundskapten:  Luis Enrique

Grupp F

Förbundskapten:  Roberto Martínez

Förbundskapten:  John Herdman

Förbundskapten:  Zlatko Dalić

Förbundskapten:  Walid Regragui

Grupp G

Förbundskapten:  Tite

Förbundskapten:  Rigobert Song

Förbundskapten:  Dragan Stojković

Förbundskapten:  Murat Yakin

Grupp H

Förbundskapten:  Otto Addo

Förbundskapten:  Fernando Santos

Förbundskapten:  Paulo Bento

Förbundskapten:  Diego Alonso

Referenser 

 Fifa, spelarstatistik (PDF)

Externa länkar 
Officiell webbplats för VM 2022

Världsmästerskapet i fotboll 2022